Kville kan syfta på:

 Kville – en småort i Tanums kommun
 Kville storkommun – en före detta storkommun (1952–1971) i före detta Göteborgs och Bohus län
 Kville landskommun – en före detta landskommun (1863–1952) i före detta Göteborgs och Bohus län
 Kville härad – ett härad i före detta Göteborgs och Bohus län
 Kville socken – en socken i Bohuslän
 Norra Bohusläns kontrakt – ett pastorat i Göteborgs stift
 Kville församling – en församling inom Tanums pastorat
 Kville kyrka – en kyrka i Kville församling
 Kvillebäcken – en stadsdel i Göteborg